Татаренкова — название населённых пунктов в России:

 Татаренкова — деревня в Курском районе Курской области.
 Татаренкова — деревня в Болховском районе Орловской области.